Лонгвју има више значења:
 Лонгвју (Вашингтон)
 Лонгвју (Тексас)
 Лонгвју (Илиноис)